Domina puede referirse a:
 El femenino de la palabra latina dominus, propietaria, señora.
 Gianniantonio Domina (n. 1962), profesor y botánico italiano.
 Domina Vacanze (equipo ciclista), antiguo equipo ciclista profesional italiano que permaneció activo en 2003-2005. 
 Esteban Dómina, escritor y político de Córdoba (Argentina).